Il Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2006 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2006. Il torneo si è giocato a Pusan in Corea del Sud dal 6 al 12 novembre 2006 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare

 Danai Udomchoke ha battuto in finale  Paul Goldstein 6-2, 6-0

Doppio

 Alexander Peya /  Björn Phau hanno battuto in finale  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana 6(3)-7, 6-3, [10-6]

Collegamenti esterni